Auchenipteridae är en familj av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar (Siluriformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Auchenipteridae 107 arter. 

Familjens arter förekommer i tropiska delar av Amerika och lever i sötvatten eller i bräckt vatten. De har två par skäggtöm vid hakan och robusta taggstrålar i bröstfenorna samt i ryggfenorna. Sidolinjeorganet har en vågig form.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Auchenipteridae